Cristian Iorga (n. 28 aprilie 1991, Galați) este un actor român de teatru și film. A absolvit Universitatea de Arte din Târgu Mureș în 2013.

Spectacolele de teatru în care a jucat

Teatrul Național Târgu Mureș 
Cristian, Povești din viitor, regia: Adi Iclenzan, premiera: 5 mai 2022

Bogdan, Lucruri nespuse de Leta Popescu și Maria Manolescu, regia: Leta Popescu, premiera: 4 noiembrie 2021

Florinel, Trei titanici mici de Florin Lăzărescu, regia: Petro Ionescu, premiera: 10 iunie 2021

Joe, Hoții de Conor McPherson, regia: Cristi Juncu, premiera: 11 decembrie 2020 

Voicu, Ultima oră de Mihail Sebastian, regia: Nicu Mihoc, premiera: 5 martie 2020

Radu, Constantin de Alexandru Popa, regia: Tudor Lucanu, premiera: 20 decembrie 2019

Ionel, Take, Ianke și Cadâr de V.I. Popa, regia: Nicu Mihoc, premiera: 3 octombrie 2019

Chelnerul, D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Adi Iclenzan, premiera: 27 martie 2019

Toate mi se întâmplă numai mie de Mihai Ignat, one man show, regia: Laura Moldovan, premiera: 16 martie 2019

Anton, Floor covering. Terminal de Frații Presnyakov, regia: Sorin Militaru, premiera: 31 ianuarie 2019

Călin Remeș, Tündérország (Țara Zânelor) de George Ștefan, regia: Keresztes&Blaga, Compania Tompa Miklós, premiera: 15 decembrie 2018

Poetul, Miss Liberty – ultimul madrigal de Mircea M. Ionescu, regia: Elemér Kincses, premiera: 21-22 noiembrie 2018 (Chișinău), 5 decembrie 2018 (Alba Iulia), 8-9 decembrie 2018 (Târgu-Mureș)

Campionatul de poezie românească, recital de poezii, premiera: 27 noiembrie 2018

Musafir, Ivanov de A.P. Cehov, regia: Claudiu Goga, premiera: 4 aprilie 2018

Bufty, Domnul Urmuz scrie pagini bizare, o biografie poetică după viața și opera lui Urmuz, un spectacol de Gavriil Pinte, premiera: 9 și 10 februarie 2018

Un individ la costum/Voluntar/Reporter/Polițist, Tatăl meu, preotul de Gabriel Sandu, regia: Leta Popescu, premiera: 24 noiembrie 2017

Bărbat/Lup/Maimuță, Cartea Junglei, după cartea omonimă a lui Rudyard Kipling, de László Dés, Péter Geszti, Pál Békés, regia: Oana Leahu, premiera: 7 octombrie 2017

Criticul Lavrovici, Bulgakov 17 după Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov, regia: László Bocsárdi, premiera: 4 mai 2017

Nimródka, Struțul, Piglex, :p – Patru piesuțe politice despre dușmani de Székely Csaba, regia: Sebestyén Aba, premiera: 4 noiembrie 2016

Doctorul, Detectivul, Femei în pragul unei crize de nervi, text de Jeffrey Lane, muzica și versuri de David Yazbek, regia și coregrafia: Răzvan Mazilu, premiera: 4, 5 octombrie 2016

Ghiță Pristanda, O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărie după I.L. Caragiale, fragmente de text originale și adaptare scenică de Alina Nelega, regia artistică: Gavril Cadariu, premiera: 29 mai 2016

Demetrius, Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, regia: Vlad Massaci, premiera: 20 octombrie 2015

Ichim, Steaua fără nume de Mihail Sebastian, regia: Erwin Șimșensohn, premiera: 27 martie 2015

Vivaldi și anotimpurile un spectacol de Gigi Căciuleanu, premiera: 30 septembrie 2015

Cristian, Double Bind un spectacol de Alina Nelega și Réka Kincses, premiera: 6 decembrie 2014

Poveste de Crăciun de Charles Dickens, regia: Oana Leahu, premiera: 12 decembrie 2014

Horațiu, Școala nevestelor de Molière, regia, adaptarea și ilustrația muzicală: Cristi Juncu, premiera: 24 martie 2013

Zorba grecul de Nikos Kazantzakis, regia Sorin Misirianțu, premiera: 18 martie 2011

Campionatul de improvizație de Keith Johnstone, regia: Vlad Massaci și Mihaela Sârbu, premiera: 15 aprilie 2009

Teatrul de Nord Satu Mare 
Harap Alb, de Ion Creangă, regia Andrei Mihalache - Harap Alb, Calul

A douăsprezecea noapte, de William Shakespeare, regia Eugen Gyemant - Antonio

Clinica sinucigașilor, de Gabriela Mihalache, regia Andrei Mihalache - Dănuț Călinescu

Improștim, spectacol de improvizație

Viața ta în 65 de minute, de Albert Espinosa, regia Ovidiu Caița - Francisco

Colateral, Oedip, de Mihai Ignat – one man show, regia Laura Moldovan

Păcală, adaptare după Ioan Slavici și Ion Creangă, regia Andrei Mihalache – Boierul, Ciobanul, Soțul, Diacul

Woyzeck Transylvania, după Georg Buchner, regia Marcel Țop – Doctor, Țigan, Nuntaș, Diavolul lui Woyzeck

Profesorul de franceză, de Tudor Mușatescu, regia Andrei Mihalache - Anibal

Meșterul Manole, de Viorel Cacoveanu, regia Andrei Mihalache – Vocea I, Meșter

Capra cu trei iezi și iedul cu trei capre, adaptare după Ion Creangă și O. Pancu-Iași, regia Andrei Mihalache – Mel (iedul leneș)

Premii 
● 2013: Premiul Teatrului Național din Timișoara obținut la Gala tânărului actor HOP

● 2014 Premiul pentru cel mai bun one-man show obținut la Gala STAR, Bacău, pentru Toate mi se întâmplă numai mie, one man show

● 2014 “Trofeul Festivalului” obținut la Festivalul de teatru pentru elevi, studenți și tineri actori “Constantin Stanciovici-Brănișteanu”, Tîrgu Jiu, pentru Toate mi se întâmplă numai mie, one man show

● 2014: “Marele Premiu Marcel Anghelescu” obținut la Festivalul de teatru pentru elevi, studenți și tineri actori “Constantin Stanciovici-Brănișteanu”, Tîrgu Jiu, pentru Toate mi se întâmplă numai mie, one man show

● 2016: Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină obținut la Festivalul Umorului 'Constantin Tănase', Vaslui, pentru Toate mi se întâmplă numai mie, one man show

● 2018: Premiul „Aplauze” pentru actorul cu cele mai multe repetiții și spectacole oferit de Compania Liviu Rebreanu, Teatrul Național Târgu-Mureș

● 2019: Premiul „Aplauze” pentru actorul cu cele mai multe repetiții și spectacole oferit de Compania Liviu Rebreanu, Teatrul Național Târgu-Mureș

● 2022: Premiul „Aplauze” pentru actorul cu cele mai multe repetiții și spectacole oferit de Compania Liviu Rebreanu, Teatrul Național Târgu-Mureș

● 2022: Premiul „Bioeel – actorul anului” oferit de Bioeel

Note

Nașteri în 1991
Nașteri pe 28 aprilie
Actori de film români
Actori de teatru români
Gălățeni
Actori români în viață